Hollbach ist ein Gewässername:

 Hollbach (Fils) oder Hohlbach, linker Zufluss der Fils zwischen Mühlhausen im Täle und Gosbach, Gemeinde Bad Ditzenbach, beide im Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Hollbach (Heckbach), rechter Oberlauf des Heckbachs (zur Echaz) bis unterhalb von Jettenburg, Gemeinde Kusterdingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Hollbach (Riederbächle), linker Oberlauf des Riederbächles (zur Kleinen Wiese, zur Wiese) bis nahe Hohenegg, Gemeinde Kleines Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

Hollbach ist ein Familienname:
 Wilhelm Hollbach (1893–1962), deutscher Journalist 

Siehe auch:
 Hohlbach
 Höllbach